Juegos Olímpicos de París puede referirse a:
 Juegos Olímpicos de París 1900, Juegos de la II Olimpiada.
 Juegos Olímpicos de París 1924, Juegos de la VIII Olimpiada.
 Juegos Olímpicos de París 2024, Juegos de la XXXIII Olimpiada.